Bours (Pas-de-Calais)
Bours (Hautes-Pyrénées)